Imberpetrell (Pterodroma imberi) är en förhistorisk utdöd fågel i familjen liror inom ordningen stormfåglar.

Utbredning, systematik och utdöende 
Imberpetrellen förekom tidigare i Chathamöarna utanför Nya Zeeland. Subfossila lämningar efter fågeln samlades in redan 1947, men först 1967 betraktades den som ett särskilt taxon skilt från andra petreller i Chathamöarna. Det dröjde ännu längre, till 2015, tills den beskrevs formellt som en egen art. Imberpetrellen dog troligen ut så sent som under 1800-talet när de första européerna koloniserade ögruppen och de katter de hade med sig åt upp häckande sjöfågel.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Dr Michael John Imber (1940-2011), brittisk/nyzeeländsk ornitolog.

Referenser

Noter

Övriga källor
Holdaway, Richard N., Worthy, Trevor H. and Tennyson, Alan J. D. (2001). A working list of breeding bird species of the New Zealand region at first human contact. New Zealand Journal of Zoology 28: 119-187.
Millener, P. R. (1996). Extinct birds, pp. 113-120. In: Anonymous (ed.) The Chatham Islands: heritage and conservation. Christchurch, Canterbury University Press and New Zealand Department of Conservation. 136 pp.
Tennyson, A. J. D. and Millener, P. R. (1994). Bird extinctions and fossil bones from Mangere Island, Chatham Islands. Notornis (supplement) 41: 165-178.
Turbott, E. G. (Convener). (1990). Checklist of the birds of New Zealand and the Ross Dependency, Antarctica, 3rd. ed. Auckland, Random Century and the Ornithological Society of New Zealand. 247 pp.

Liror
Fåglar i australiska regionen